Альберто Амман (; родился 20 октября 1978 года в Кордове, Аргентина) — испанский актёр кино и телевидения аргентинского происхождения. Наиболее известен по роли Хуана Оливера в фильме «Камера 211». За эту роль получил премию «Гойя» в номинации Лучший мужской актёрский дебют.

Биография 
В 1978 году, через месяц после своего рождения, переехал с родителями в Испанию, бежав от последней диктатуры. В 1982 его семья вернулась на родину, позже сам Альберто уезжает в Испанию для продолжения образования.
14 февраля 2010 года на XXIV церемонии вручения премии «Гойя» получил награду за лучший дебют в фильме «Камера 211».

Альберто Амман в наши дни 
В 2015, Альберто получил роль одного из глав картеля Кали в сериале Narcos. В 2017 году актер снялся в другом сериале для Netflix - "Apache", где сыграл роль журналиста Мигеля.

Состояние актёра на 2021 год оценивается более чем в 2 миллиона долларов, а основным источником дохода являются гонорары за участие в съемках.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Иммигрировавшие в Испанию из Аргентины